

Música

Álbuns 
 Free at Last (álbum de dc Talk), álbum da banda norte-americana dc Talk, lançado em 1992
 Free at Last: Extended Play Remixes'', álbum da banda norte-americana dc Talk, lançado em 1994
 Free at Last (álbum de Freeway), álbum do rapper norte-americano Freeway, lançado em 2007

Desambiguações de música